Rzeczka – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Walim

5 cieków w Polsce:
 Rzeczka – potok, dopływ Lachówki
 Rzeczka – potok, dopływ Stryszówki
 Rzeczka – potok, dopływ Rudy
 Rzeczka – struga, dopływ Uherki
 Rzeczka – struga, dopływ Człopicy

Zobacz też 
 Sucha Rzeczka, Ruda Rzeczka, Sucha Rzeczka (gromada)
 rzeka